Ходоровский сельсовет:

Белоруссия 
 Ходоровский сельсовет — сельсовет в Лидском районе Гродненской области.
 Ходоровский сельсовет — упразднённый сельсовет в Горецком районе Могилёвской области.